Ва́чик Егиазаря́н (; 8 ноября 1992, Ереван, Армения) — армянский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Егиазарян родился в Ереване. В 2008 году провёл в «Патани», в составе которого выступали юноши до 17 лет из клубов высшей лиги. Связано это было с тем, чтобы игроки, которые не попадают в составы своих команд поддерживали игровую форму. Егиазарян был на тот момент, одним из таких игроков. Затем перешёл «Бананц», где первый сезон провёл исключительно за дубль в первенстве Первой лиги. В следующем году также играл за дубль, но в одном матче всё же появился за «Бананц» в Премьер-лиге. В матче 2 тура против дилижанского «Импульса», Егиазарян вышел на 90 минуте заменив Самвела Мелконяна.

В 2011 году перешёл в «Импульс». В команде смог адаптироваться отыграв в половине матча чемпионата, а со следующего сезона стал фактически основным игроком. В розыгрыше Кубка 2011/12 вместе с командой дошёл до финала, в котором потерпел поражение от гюмрийского «Ширака» со счётом 0:1

Достижения 
 «Бананц»
 Серебряный призёр чемпионата Армении: 2010
 Финалист Кубка Армении: 2010
 «Импульс»
 Финалист Кубка Армении: 2011/12

Статистика выступлений 
Данные на 12 августа 2012 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 
 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Импульс»
Игроки ФК «Алашкерт»